Kuwasseg ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Euphrasie Kuwasseg (1838–1904), französischer Landschaftsmaler
 Josef Kuwasseg (1799–1859), österreichischer Landschaftsmaler, Lithograph und Schriftsteller
 Karl Josef Kuwasseg (1802–1877), österreichisch-französischer Maler